Hood (band), een Britse indie-rockband
HMS Hood, een Britse slagkruiser
The Hood, vijand van International Rescue
Hood (2015), Amerikaanse film uit 2015

Personen met de achternaam Hood
Robert Hood, een Amerikaanse muziekproducer en dj
Robin Hood, een Engelse middeleeuwse volksheld
 Samuel Hood, een Engels admiraal